"Huertas" pode ser:
 Huertas (distrito), no Peru
 21636 Huertas, asteroide
 Nogal de las Huertas, município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 Huerta

Desambiguações de topônimos